Bipolär kan syfta på: 

 Bipolär sjukdom – psykisk sjukdom
 Bipolär transistor – trepolig halvledar-komponent